Ibirania parva — вид ящеротазових динозаврів родини сальтазаврові  (Saltasauridae), що існував у пізній крейді. Скам'янілі рештки виявлені у Бразилії. Описаний у 2022 році.

Історія відкриття 
Рештки динозавра було знайдено у шарі пісковика формації Сан-Жозе-ду-Ріо-Прето на фермі братів Гарсіа у селі Віла-Вентура муніципалітету Ібіра на північному сході штату Сан-Паулу (Бразилія). Горизонт формації датується пізнім сантоном або раннім кампаном пізньої крейди. Голотип складається з дорсального хребця, часткових хвостових хребців, фрагментів променевої та ліктьової кісток, частини п'ясткових кісток та майже повної плеснової кістки. Додатковий матеріал, включаючи часткові шийні, спинні та хвостові хребці, фрагменти малогомілкової кістки та майже повну малогомілкову кістку, також було віднесено до цього динозавра.

У 2022 році Navarro et al. на основі решток описали новий рід і вид Ibirania parva. Родова назва Ibirania поєднує посилання на муніципалітет Ібіра, де були виявлені зразки, та «ania», модифікованою формою грецького слова «plania», що означає «мандрівник». Видова назва «parva» походить від латинського «parvus», що означає «маленький». Передбачуване значення назви: «маленький мандрівник з Ібіри».

Опис 
За оцінками, довжина Ibirania становила лише 5,7 метрів, що робить його одним із найменших зауроподів. За допомогою комп'ютерної томографії дослідники виявили високопневматизовані хребці. Незважаючи на карликовий розмір динозавра, надзвичайна пневматизація його осьового скелета була успадкована від його гігантських родичів-титанозаврів. Гістологічні тонкі зрізи хребтової кістки виявили збереження пневмостія по всій внутрішній трабекулі, що є остаточним доказом претеритної взаємодії пташиноподібної системи повітряних мішків у кістці.

Філогенія

Примітки 

Макронарії
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Південної Америки
Вимерлі тварини, описані 2022